EuroCity, (EC) — тип международных поездов в Европейской железнодорожной сети. В отличие от поездов IC (InterCity), EC — международные поезда, которые соответствуют нескольким указанным ниже критериям. Первые поезда категории EuroCity были представлены в 1987 году.

В до-Шенгенскую эпоху паспортный контроль осуществлялся в EC-поездах во время движения, а не во время стоянки поезда на станции или во время высадки-посадки пассажиров, как это иногда бывало в случае поездов других типов. Лишь на некоторых маршрутах требуется предварительная резервация мест (хотя она возможна и рекомендуется для всех остальных типов поездов), и, в некоторых случаях, дополнительная оплата.

Критерии 
 поезд следует через две и более страны
 во всех вагонах есть кондиционирование
 остановки только в крупных городах
 остановки не более, чем на 5 минут (в исключительных случаях — до 15)
 в течение поездки доступны еда и напитки
 проводники разговаривают по крайней мере, на двух языках, один из которых английский, немецкий или французский
 средняя скорость (включая время на остановках) свыше 90 км/ч, исключения — гористая местность и морские железнодорожные паромные переправы
 поездка в дневное время (отправление после 6:00, прибытие до 0:00)

Названия 
Многие из поездов EuroCity носят персональные названия, продолжая практику, начатую роскошными поездами 19 и начала 20 столетий. Многие из названий — те же, что носили до этого поезда Trans Europ Express (TEE), следовавшие по этому же маршруту. Например, поезд Париж — Милан носит название «Lutetia».

Маршруты 
(включая некоторые Европейские поезда с префиксом EC, на 14 января 2007):

 EC 6. Гамбург—Кур
 EC 9. Дортмунд—Кур
 EC 22. Вена—Дортмунд
 EC 24/25. Будапешт—Дьёр—Вена—Франкфурт—Кёльн—Дортмунд
 EC 30/31 «Allegro Johann Strauss». Вена—Филлах—Венеция
 EC 32/35. Копенгаген—Гамбург
 EC 40/41. Берлин—Варшава
 EC 44/45. Варшава—Берлин
 EC 46/47. Варшава—Берлин
 EC 52/53. Франкфурт—Саарбрюккен—Париж
 EC 60/61. Мюнхен—Штутгарт—Страсбург
 EC 62/63 «Kalman Imre». Будапешт—Дьёр—Вена—Зальцбург—Мюнхен
 EC 64/65. Мюнхен—Париж
 EC 68/69 «Mozart». Вена—Мюнхен
 EC 70/71 «Antonín Dvořák». Вена—Брно—Прага
 EC 72/73 «Johann Gregor Mendel». Вена—Прага
 EC 74/75 «Smetana». Вена—Прага
 EC 84/85 «Michelangelo». Рим—Мюнхен
 EC 86/87 «Tiepolo». Венеция—Мюнхен
 EC 88/89. Милан—Мюнхен
 EC 90/91 «Vauban». Брюссель—Люксембург—Страсбург—Базель SBB—Берн—Интерлакен
 EC 96/97 «Iris». Брюссель—Люксембург—Страсбург—Базель SBB—Цюрих
 EC 102/103 «Polonia». Вена—Варшава
 EC 104/105 «Sobieski». Вена—Острава—Катовице—Варшава
 EC 106/107 «Praha». Варшава—Катовице—Острава—Прага
 EC 108/109 «Comenius». Краков—Острава—Прага
 EC 120/121 «Košičan». Кошице—Прага
 EC 126/127 «Fatra». Жилина—Прага
 EC 128/129 «Hradčany». Жилина—Прага
 EC 130/131 «Moravia». Братислава—Богумин
 EC 134/135 «Slovenská strela». Братислава—Прага
 EC 140/141 «Detván». Зволен—Острава
 EC 150/151 «Emona». Вена—Грац—Любляна
 EC 156/157 «Zagreb». Вена—Грац—Загреб
 EC 160/161 «Maria Theresia». Вена—Инсбрук—Цюрих
 EC 162/163 «Transalpin». Вена—Инсбрук—Цюрих—Базель SBB
 EC 164/165 «Kaiserin (Empress) Elizabeth». Зальцбург—Инсбрук—Цюрих
 EC 170/171 «Hungaria». Будапешт—Братислава—Брно—Прага—Дрезден—Берлин
 EC 172/173 «Vindobona». Вена—Брно—Прага—Дрезден—Берлин—Гамбург
 EC 174/175 «Ján Jesénius». Будапешт—Братислава—Брно—Прага—Дрезден—Берлин—Гамбург
 EC 176/177. Прага—Дрезден—Берлин—Гамбург
 EC 178/179 «Alois Negrelli». Прага—Дрезден—Берлин
 EC 188/189 «Grodnertal (Val Gardena)». Верона—Больцано—Инсбрук—Мюнхен
 EC 190/191. Мюнхен—Цюрих
 EC 240/241 «Wawel». Краков—Катовице—Вроцлав—Берлин—Гамбург
 EC 278/279 «Jaroslav Hašek». Будапешт—Братислава—Брно—Прага
 EC 295/296 «Jean Monnet». Брюссель—Люксембург—Страсбург—Базель SBB
 EC 370. Вена—Брно—Прага—Дрезден—Берлин—Гамбург—Орхус
 EC 371. Орхус—Гамбург—Берлин—Дрезден—Прага
 EC 386/387. Гамбург—Орхус
 EC 541. Зальцбург—Вена
 Милан Центральный—Базель
 Милан Центральный—аэропорт Женева
 Милан Центральный—Ницца Ville
 Дортмунд—Франкфурт—Пассау—Вена—Будапешт
 Дортмунд—Франкфурт—Штутгарт—Мюнхен—Зальцбург—Клагенфурт
 Венеция S.Lucia—Шаффхаузен (Швейцария)

Ссылки 
 Brunhouse, Jay (17 May 1987). «The New Age Dawns on Train Travel in Europe». The Chicago Tribune.
 Malaspina, Jean-Pierre (2005). Intercity, Eurocity, EURegio, EuroNight, City Night Line, Auto-trains. Trains d’Europe. 2. Paris: La Vie du Rail. ISBN 2915034494.

Скоростные поезда